La Democracia (letteralmente la democrazia) è un toponimo che può riferirsi a diverse località:

La Democracia, comune del Guatemala nel Dipartimento di Escuintla
La Democracia, comune del Guatemala nel Dipartimento di Huehuetenango